Alroy ist der Familienname folgender Personen:

 David Alroy (12. Jhd.), jüdischer Gelehrter und Pseudomessias
 John Alroy (* 1966), US-amerikanischer Evolutionsbiologe

Siehe auch:
 Elroy
 Judgan